Pülpe steht für:

 Pülpe (Futtermittel), Nebenprodukt bei der Verarbeitung von Nahrungspflanzen
 Fruchtpulpe, breiig-stückige Masse aus den genießbaren Teilen von Früchten
 einige andere Gemische aus zerkleinertem Pflanzenmaterial und Wasser, siehe Pulpe (Verarbeitungstechnik)